Magical Mystery Tour ist der Titel

 eines Fernsehfilms der Beatles, siehe Magical Mystery Tour (Film)
 des dazu erschienenen Soundtracks, siehe Magical Mystery Tour (Album)
 des Titellieds, siehe Magical Mystery Tour (Lied)